Sezon (1971) był 27. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 25 kwietnia 1971 i trwały do 17 października 1971. Tytułu nie obroniła drużyna Strømsgodset IF. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Rosenborg BK.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1971 w piłce nożnej